Мотово — название населённых пунктов в России:

 Мотово — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Мотово — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Мотово — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Мотово — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.

См. также 
 Мотова